Dörken ist der Familienname folgender Personen:

 Danae Dörken (* 1991), deutsche Pianistin
 Gerd Helmut Dörken, Geburtsname von Martin Cern (1928–2011), deutscher Schriftsteller
 Kiveli Dörken (* 1995), deutsche Pianistin

Dörken steht für:
 Ewald Dörken, Mutterunternehmen der deutschen Dörken-Gruppe mit Sitz in Herdecke, die mit eigenständigen Tochtergesellschaften in den vier Geschäftsbereichen Bauverbundfolien, Mikroschicht-Korrosionsschutz-Systeme, Bautenfarben und Pastensysteme tätig ist
 Dörken (Haan), Wohnplatz in Mittelhonschaft (Haan)